Poldark kan syfta på:
 
 Poldark (romanserie) – en serie historiska romaner av Winston Graham

TV-serier 
 Poldark (TV-serie, 1975) – en BBC-serie baserad på bokserien av Graham
 Poldark (TV-serie, 2015) – en BBC-serie baserad på bokserien av Graham

Film 
 Poldark (film, 1996) – en TV-film från 1996, baserad på en av böckerna i serien om Poldark